Vivienne est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
Vivienne ou Viviënne est un prénom féminin, variante de , notamment porté par :
 Vivienne Baillie (1963-), écrivaine britannique et suisse ;
 Vivienne Binns (1940-), peintre, photographe australienne ;
 Vivienne Chandler (1947-2013), actrice et photographe française ;
 Vivienne Dick (1950-), réalisatrice irlandaise ;
 Vivienne Goonewardene (1916-1996), militante anticolonialiste et femme politique sri-lankaise ;
 Vivienne Malone-Mayes (1932-1995), mathématicienne et universitaire afro-américaine ;
 Vivienne Orland (), écrivaine, poétesse, romancière et essayiste antimaçonnique française ;
 Vivienne Rohner (1998-), actrice et mannequin suisse ;
 Viviënne van den Assem (1983-), actrice, doubleuse et animatrice de télévision néerlandaise ;
 Vivienne de Watteville (1900-1957), aventurière britannique ;
 Vivienne Westwood (1941-), styliste britannique.

Patronyme 
Vivienne est un patronyme français rare notamment porté par :
 Tatiana Vivienne (-), défenseure des droits humains centrafricaine.

Pseudonyme 

 , de son nom complet Florence Vivienne Mellish (1889-1982), photographe et chanteuse britannique ;
 Vivienne Osborne, de son vrai nom Vera Vivienne Spragg (1896-1961), actrice américaine.

Odonyme 
 Rue Vivienne, rue du  de Paris, en France ;
 Galerie Vivienne, passage couvert du  de Paris ;
 Quartier Vivienne, quartier administratif du  de Paris.

Références 

Prénom féminin
Patronyme français